Перл-Ха́рбор:

 Перл-Харбор — гавань на острове Оаху, Гавайи, место расположения центральной базы тихоокеанского флота военно-морских сил США.
 Нападение на Перл-Харбор — военная операция Японии.
 «Перл-Харбор» — военная мелодрама 2001 года.
 USS Pearl Harbor (LSD-52) — американский корабль.

См. также 
 Атака на Пёрл-Харбор